Białopole (gemeente): een gemeente in het woiwodschap Lublin
Białopole (Lublin): een dorp in en zetel van de gemeente Białopole